Osoby o tym nazwisku:
 Piotr Chrzciciel Blázquez – rzymskokatolicki duchowny, święty
 Ricardo Blázquez – rzymskokatolicki duchowny
 Sergio Blázquez – hiszpański piłkarz